Anissa Kate (nascida em 7 de maio de 1987) é o nome artístico de uma atriz pornográfica e diretora, natural da França. Fez sua estreia no cinema adulto em setembro de 2011, estrelando no filme Ultimate French Girls 3.

Prêmios e indicações

Atores pornográficos da França
Cineastas da França
Naturais de Lyon